Евге́ний Никола́евич Го́шев () — российский футболист, вратарь клуба «Оренбург».

Биография 
Воспитанник воронежской ФЦШ-73.

В 2015 году перешёл в «Ростов», где в основном выступал за молодёжную команду.

12 июля 2018 года пополнил состав ярославского «Шинника».

18 сентября 2020 года подписал контракт с вылетевшим в ФНЛ «Оренбургом». Дебютировал за клуб 21 октября в матче группового этапа Кубка России против «Сочи», следующая игра за основную команду состоялась только 15 мая 2021 года: в заключительном туре ФНЛ «Оренбург» со счётом 3:2 обыграл брянское «Динамо». Сезон ФНЛ 2021/22 начинал на скамейке запасных, но после травмы основного голкипера Алексея Кеняйкина, случившейся 3 октября во встрече со «Спартаком-2», получил шанс на постоянной основе выходить в стартовом составе.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Ростов»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2015/16

 «Оренбург»
 Серебряный призёр ФНЛ: 2020/21
 Бронзовый призёр Первого дивизиона: 2021/22

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Оренбург-2»